Усемикент — село в Каякентском районе Дагестана. 

Образует сельское поселение село Усемикент как единственный населённый пункт в его составе.

География 
Расположено в 20 км к юго-западу от города Избербаш, на реке Гамриозень.

История 
Около селения расположена городище Таргу - древнего города.

Путешественник Витсен называет Усемикент Осмином.

Население

Примечания 

Населённые пункты Каякентского района
Муниципальные образования Каякентского района
Сельские поселения Дагестана